Тозо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тозо, Дино (1969—2008) — итальянский инженер-конструктор, работавший в команде Формулы-1 Рено.
 Тозо, Марио (род. 1950) — салезианец, итальянский прелат.
 Даль Тозо, Джованни Пьетро (род. 1964) — итальянский прелат. 
 См. также 
 ТОЗ